Kant har flere betydninger.
 Kant er en side, som for eksempel i bordkant.
 Kant er et element udgjort af to (ende)punkter i grafteori.
 Immanuel Kant er en tysk filosof, matematiker og fysiker. Se Immanuel Kant.